Nechanice je název více obcí nebo jejich částí:

 Nechanice – město 14 km západně od Hradce Králové v okrese Hradec Králové
 Nechanice (Nové Mitrovice) – část obce Nové Mitrovice v okrese Plzeň-jih
 Staré Nechanice – část města Nechanice v okrese Hradec Králové

podobné
 Nechánice – část obce Sulice v okrese Praha-východ
 Nechranice – vesnice (část obce Březno) a přehradní nádrž v okrese Chomutov

Externí odkazy